Tay puede hacer referencia a los siguientes artículos:

 Río Tay, en Reino Unido; 
 Lago Tay (Vietnam); 
 Lago Tay (Escocia); 
 Fiordo de Tay, en Escocia; 
 Puente de Tay, sobre el fiordo antedicho; 
  Provincia de Tây Ninh, provincia vietnamita; 
  TAY, aeropuerto de Tartu, por su código IATA; 
 Tay Garnett, director y guionista estadounidense; 
 Tay Zonday, cantante estadounidense; 
 Enfermedad de Tay-Sachs, enfermedad rara; o
 Rolls-Royce Tay, motor turbofán.